

Nom commun 

Un brassard est un morceau de tissu porté autour du bras.

Patronyme 

 André Brassard (1946-2022), acteur, réalisateur, scénariste et monteur québécois ;
 Fernando Brassard (né en 1972), footballeur portugais ;
 Henri Brassard (né en 1950), pianiste québécois ;
 Gilles Brassard (né en 1955), cryptologue québécois ;
 Jacques Brassard (né en 1940), homme politique québécois ;
 Jean-Luc Brassard (né en 1972), skieur acrobatique québécois ;
 John Brassard (né en 1964), homme politique canadien ;
 Marie Brassard (née en 1959), auteure, metteuse en scène et actrice québécoise ;
 Mario Brassard (né en 1978), écrivain québécois ;
 Pierre Brassard (né en 1966), humoriste et acteur québécois ;
 Vincent Brassard (1919-1974), homme politique fédéral québécois.

Autres 

 Opération Brassard, nom de la prise de l'île d'Elbe par les Alliés en 
Patronyme québécois